

Sigle 
 Ejército Revolucionario Guevarista – Esercito Rivoluzionario Guevarista, gruppo armato colombiano
 Elettroretinografia

Aziende 
 ERG (Edoardo Raffinerie Garrone) – gruppo industriale italiano del settore energetico
 Eurasian Resources Group – Gruppo risorse eurasiatiche

Codici 
 ERG – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Aviaenergo (Aeroporto di Mosca-Šeremet'evo)
 erg – codice ISO 639-3 della lingua sie

Fisica 
 Erg – unità di misura dell'energia e del lavoro

Geografia 
 Erg – zona desertica con sabbia e dune coperta da dune sabbiose

Fumetti 
 Erg – mutante dell'universo Marvel Comics